«Коммуналка» — название фильмов:
 «Коммуналка» () — испанский фильм ужасов 2000 года, режиссёр Алекс де ла Иглесиа
 «Коммуналка» — российский криминальный фильм 2011 года, режиссёр Максим Бриус